Capilloppia är ett släkte av kvalster. Capilloppia ingår i familjen Oribatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Capilloppia